Wooler bezeichnet:

 Wooler (Northumberland), eine Kleinstadt in der nordenglischen Grafschaft Northumberland
 Wooler (Quinte West), ein Stadtteil von Quinte West, Ontario, Kanada

 Wooler Engineering, britischer Fahrzeughersteller

Wooler ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Jonathan Wooler (1786–1853), britischer Publizist